Livet på landet kan syfta på

 Livet på landet (roman) – en roman av Fritz Reuter 
 Livet på landet (1924) – en film från 1924
 Livet på landet (1943) – en film från 1943
 Livet på landet (1988) – en amerikansk film från 1988 med bland andra Chevy Chase (Funny Farm)
 Berte museum - Livet på landet – ett museum i Falkenbergs kommun

Se även
 Livat på landet